Continental Center (New York), een kantoorgebouw in New York
 Continental Center I, een kantoorgebouw in Houston
 Continental Center II, een kantoorgebouw in Houston
 Continental Center (Columbus), een wolkenkrabber in Columbus